Elmo puede hacer referencia a:

Lugares 
 la localidad de Elmo, en el municipio de Sorano (Grosseto, Italia);
 el área no incorporada de Elmo, en el condado de Kern (California, Estados Unidos);
 el área no incorporada de Elmo, en el condado de Dickinson (Kansas, Estados Unidos);
 el municipio de Elmo, en el condado de Otter Tail (Minnesota, Estados Unidos);
 la ciudad de Elmo, en el condado de Nodaway (Misuri, Estados Unidos);
 el lugar designado por el censo de Elmo, en el condado de Lake (Montana, Estados Unidos);
 el área no incorporada de Elmo, en el condado de Kaufman (Texas, Estados Unidos);
 la localidad de Elmo, en el condado de Emery (Utah, Estados Unidos);
 el área no incorporada de Elmo, en el condado de Grant (Wisconsin, Estados Unidos);

Miscelánea 
 Elmo, una empresa japonesa que fabrica componentes de circuitos cerrados de televisión y cámaras CCD;
 ELMO (Engulfment and Cell Motility), una familia de proteínas involucradas en las redes de señales intracelulares;
 Elmo una marioneta del programa de televisión Sesame Street;
 Elmo, un elfo de Doriath, personaje ficticio perteneciente al legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien.